Кашевский — фамилия; имеет женскую форму Кашевская. Известные носители:
 Кашевский, Казимир (1825—1910) — польский писатель и критик.
 Кашевский, Николай Николаевич (род. 1980) — белорусский футболист, защитник клуба «Витебск».